Autoskopie (altgriechisch für „Selbstschau“) steht für:

 Autoskopie, verschiedene Phänomene des Sich-selbst-Sehens
 Methode, erfunden zur Kehlkopfspiegelung, siehe Laryngoskop #Geschichte

Siehe auch: